Фошань:

 Фошань — городской округ в центре китайской провинции Гуандун, в дельте Жемчужной реки.
 Фошань Дралайонс — китайский баскетбольный клуб.